Itzbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Itzbach (Nahe), linker Zufluss der Nahe vor Hochstetten-Dhaun, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Itzbach (Saar), linker Zufluss der Saar über einen Altarm bei Rehlingen, Gemeinde Rehlingen-Siersburg, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Itzbach (Schaafbach), rechter Zufluss des Schaafbachs bei Ahrmühle, Gemeinde Blankenheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Itzbach (Theel), rechter Zufluss der Theel nach Sotzweiler, Gemeinde Tholey, Landkreis St. Wendel, Saarland

Ort:
 Itzbach (Rehlingen-Siersburg), eine der Vorgängergemeinden von Siersburg, Gemeinde Rehlingen-Siersburg, Landkreis Saarlouis, Saarland

Siehe auch:
 Itz